André Boonen – atleta belga
 André Boonen – ciclista belga
 Arnold Boonen – pittore olandese
 Dana Boonen – ex cestista belga
 Jacobus Boonen – arcivescovo cattolico belga
 Luc Boonen – scrittore belga
 Sven Boonen – judoka belga
 Tom Boonen – ex ciclista su strada belga